Анато́лий Кудряшо́в:
 Кудряшов, Анатолий Александрович (1942—2010) — советский и туркменский шахматист.
 Кудряшов, Анатолий Дмитриевич (род. 1946) — советский футболист, нападающий.